Шэ́рон Уа́йлд (; настоящее имя — Шарка Матрасова (); род. 4 апреля 1979 года) — чешская порноактриса.

Биография 
До переезда в США училась на бизнесмена. Уайлд пришла в порноиндустрию в 1999 году, переехав из Чехии в Калифонию. В настоящее время она проживает в США. В 2003 году Уайлд подписала двухлетний контракт с Forbidden Novelties. Компания будет проводить линейку секс-игрушек с её именем, а сама Шэрон будет снимать фильмы в новосозданной студии Forbidden Pictures. 

Владеет шестью языками.

По данным на 2020 год, Шэрон Уайлд снялась в 290 порнофильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Sharon Wild Porn Star  — Excalibur Films
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Чехии